Кипре́й боло́тный () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Образует тонкие нитевидные стелющиеся столоны. Листья узкие, часто линейно-ланцетные, цельнокрайные. Встречается по болотистым местам.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение с прямостоячим, простым или разветвлённым стеблем 12—80 см высотой, равномерно коротко опушённому, причём в верхней части стебля появляется железистое опушение. В основании побега часто образуются тонкие стелющиеся нитевидные столоны с редкими мелкими листьями, осенью на их конце появляются шаровидные луковички. Листья супротивные (иногда верхние — очерёдные), 2—9 см длиной и 3—15 мм шириной, ланцетные до линейно-ланцетных, с цельным краем, нередко несколько загнутым книзу, почти голые или покрытые серповидными волосками, наиболее многочисленными по краю и по жилкам пластинки.

Цветки мелкие, 5—8 мм длиной, на концах веточек и стебля, поникшие, затем поднимающиеся. Бутоны яйцевидные, туповатые. Чашечка колокольчатая, коротко опушённая, чашелистики 3—4 мм длиной, ланцетной формы. Венчик с четырьмя двулопастными лепестками 5—7 мм длиной, бледно-розового или беловатого цвета. Рыльце пестика булавовидное.

Плод — стручковидная коробочка 4—8 см длиной, покрытая короткими волосками, наиболее густыми по рёбрам. Семена веретеновидной формы, покрытые мелкими округлыми сосочками, с коротким придатком.

Распространение 
Встречается близ травяных болот и в заболоченных лесах в лесной и тундровой зонах, реже заходит в степную зону. Широко распространён в Евразии и Северной Америке.

Значение и применение 
За время жизни цветок выделяет до 0,8 мг нектара. Цветки начинают выделять нектар в утренние часы, к середине дня секреция угасает, а затем со второй половины дня снова возобновляется. Максимум выделение нектара приходится на период когда пыльники пылят, а рыльце готово к восприятию пыльцы. 

Охотно летом поедается .

Таксономия

Синонимы 
 
 
 , nom. illeg.
 
 
 
 
 , nom. illeg.
 
 
 
 
 
 
 , nom. illeg.

Примечания

Литература

Ссылки 

Кипрейные
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения
Растения болот
Кормовые растения северного оленя